Tersteegenkirche steht für:
 Tersteegenkirche (Düsseldorf)
 Tersteegenkirche (Dünnwald), siehe Dünnwald (Köln) #Sehenswertes

Siehe auch:
 Tersteegenhaus